A Esposa Aquática
Animal aquático, animal que vive na água
Aquático (Masters of the Universe), personagem fictício
Desporto aquático, todos aqueles realizados exclusivamente na água
Ecossistema aquático, ecossistemas de água doce superficiais e subterrâneos, marítimos e costeiros
Esqui aquático, desporto realizado com embarcações e um par de esquis ou prancha
Maratona Aquática
Música Aquática, coleção de movimentos orquestrais, frequentemente divididos em três suítes, compostas por George Frideric Handel
Planta aquática
Polo aquático, desporto coletivo semelhante no princípio básico do handebol
Psicomotricidade aquática, ponte formada entre os conteúdos psicomotores e os conteúdos específicos da natação
Teoria Aquática

Ver também 

Desambiguação